Армия Федерации Боснии и Герцеговины (, ) — вооружённые силы Федерации Боснии и Гецеговины, существовавшие с 1995 по 2005 год.

История 
Армия Федерации Боснии и Герцеговины была образована в 1995 году в результате слияния Армии Республики Босния и Герцеговина и вооружённых сил Хорватского вече обороны, в соответствии с решениями, принятыми Дейтонским соглашением. В 2005 году Армия Федерации Боснии и Герцеговины и Армия Республики Сербской были объединены и составили Вооружённые силы Боснии и Герцеговины.

Общие сведения

Организационная структура (2000) 

 Оперативное командование (Сараево)
 1-й корпус (Сараево)
 121-я моторизованная бригада (Тарчин)
 7-я рыцарская механизированная бригада (Зеница)
 401-я рыцарская моторизованная бригада (Мостар)
 820-я мотострелковая бригада (Горажде)
 2-й корпус (Тузла)
 501-я Славная моторизованная бригада (Бихач)
 517-я моторизованная бригада (Саница)

 1-й гвардейский корпус (Мостар)
 1-я гвардейская механизированная бригада «Анте Бруно Бусич» (Дрвар) 
 2-я гвардейская бронетанковая бригада (Есенице)
 3-я гвардейская мотострелковая бригада «Ястребы» (Витез)
 4-я гвардейская мотострелковая бригада «Сыны Посавины» (Орашье)
 1-я артиллерийская дивизия
 2-я артиллерийская дивизия
 Бригада быстрого реагирования (Сараево)
 Командование учений и доктрин
 Командование логистики

Виды вооружённых сил

Сухопутные войска

Военно-воздушные силы

Техника и вооружение 
Данные о технике и вооружении ВВС Федерации Боснии и Герцеговины взяты со страницы журнала Aviation Week & Space Technology.

Рода войск

Знаки различия

Генералы и офицеры

Сержанты и рядовые

Примечания

См. также 
 Армия Республики Босния и Герцеговина
 Хорватский совет обороны
 Вооружённые силы Республики Сербской
 Вооружённые силы Боснии и Герцеговины

Вооружённые силы Боснии и Герцеговины
Федерация Боснии и Герцеговины
Воинские формирования периода войны в Боснии и Герцеговине
Вооружённые силы непризнанных государств